Zápasy o postup do Světové skupiny II, respektive o setrvání v ní, proběhly o víkendu 25. a 26. dubna 2009.

Belgie - Kanada

Estonsko - Izrael

Polsko - Japonsko

Austrálie - Švýcarsko

Světová skupina - Baráž 2009